Angelis ou Angélis est un prénom masculin peu usité et un patronyme.

Prénom 
Pour Angelis : 

Pour Angélis :

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 

 Angélis de Chio (?-1813), médecin à Éphèse, martyr par la main des Musulmans sur l'île de Chio ; fêté le 3 décembre
 Angelis de Crète (?-1824), avec Manuel son frère, et Georges et Nicolas leurs cousins, paysans, martyrs en Crète par la main des Turcs ; fêtés le 28 octobre

Saint orthodoxe 
 Angélis de Constantinople (?-1680), orfèvre, martyr à Constantinople par la main des Musulmans ; fêté le

Patronyme 

 Jean-Luc Angélis, journaliste et écrivain français ;
 Laure Angélis, auteur français ;
 Odysséas Angelís (1912-1987), homme politique grec ;
 Peter Angelis ou Pierre Angillis, ou Pietro d'Angelis (1685-1734), peintre de genre et un dessinateur français.

Bâtiment 
 Palazzetto De Angelis, palais situé dans le rione Trevi de Rome (Italie)

Références